Rosa Martínez puede referirse a:

 Rosa Martínez Delgado crítica de arte;
 Rosa Martínez Rodríguez política española;